Die Scottish Football League Division Two wurde 1914/15 zum 22. Mal ausgetragen. Nach Einführung der Division One war es zudem die zweiundzwanzigste Austragung als zweithöchste Fußball-Spielklasse der Herren in der Scottish Football League unter dem Namen Division Two.

In der Saison 1914/15 traten 14 Vereine in insgesamt 26 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils einmal zu Hause und auswärts gegen jedes andere Team. Es galt die 2-Punkte-Regel. Bei Punktgleichheit waren die Vereine mit derselben Punktausbeute gleich platziert. Die Meisterschaft gewann der FC Cowdenbeath. Einen Aufsteiger gab es in dieser Saison nicht. Die Liga wurde vor Saisonbeginn mit Lochgelly United und dem FC Clydebank um zwei Mannschaften aufgestockt.

Die Saison war die letzte vor dem Beginn des Ersten Weltkriegs im Jahr 1914. Die Division Two wurde im Gegensatz zur Division One bis 1920 unterbrochen.

Statistik

Abschlusstabelle

Play-off Meisterschaft

Weblink 
 Scottish Division Two 1914/15 bei statto.com

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1914/15
1914 15